{{Кинематографист
 |имя                  = Гарри Кэри-младший
 |оригинал имени       = Harry Carey, Jr.
 |изображение          = Harry Carey, Jr. 1948.JPG
 |описание изображения = 
 |имя при рождении     = Генри Джордж Кэри-младшийHenry George Carey, Jr.
 |профессия            = 
 |годы активности      = 1946—1997
 |направление          = вестерн
 |награды              = { style="background: transparent;"
 
-
 
}
}}
Гарри Кэри-младший (; ) — американский актёр кино и телевидения, сын известных актёров Гарри Кэри-старшего и Оливии Кэри.

 Биография 
Генри Джордж Кэри-младший (настоящее имя актёра) родился 16 мая 1921 года на ранчо своих родителей неподалёку от городка  (ныне часть города Санта-Кларита), штат Калифорния, в семье известных актёров кино Гарри Кэри-старшего и Оливии Кэри, так что неудивительно, что Кэри-младший также стал актёром, предпочитая, как и отец, роли в вестернах. На ранчо, где прошло детство будущего актёра, трудились индейцы навахо, поэтому мальчик знал их язык не хуже английского.

В 1941—1944 годах Кэри-младший служил во флоте на Тихом океане, но затем был откамандирован обратно на материк (благодаря протекции отца, но вопреки желанию самого Кэри-младшего), где начал сниматься в образовательных и пропагандистских фильмах. Впервые на широком экране он появился в 1946 году. Был тесно дружен с известным режиссёром Джоном Фордом и появился во множестве его фильмов.

В 1944 году женился на Мэрилин Фикс, дочери своего коллеги по цеху, актёра вестернов . Пара прожила вместе 68 лет до самой смерти Гарри Кэри. От этого брака остались трое или четверо детей.

Гарри Кэри-младший скончался 27 декабря 2012 года от старости в калифорнийской Санта-Барбаре.

 Награды 
 1941—1946 — медали «За безупречную службу», «За Американскую кампанию», «За Азиатско-тихоокеанскую кампанию» и «Победы во Второй мировой войне»
 1960 — звезда на Голливудской аллее славы (6363, Вайн-стрит) за вклад в развитие телевидения
 1987 — «Золотой ботинок»

 Избранная фильмография 
За свою полувековую кино-карьеру Гарри Кэри-младший снялся в более чем полутора сотнях фильмов и сериалов.
 Широкий экран 

  —  / Pursued — Прентис
  — Красная река / Red River — Дэн Латимер
 1948 — Восход луны / Moonrise — Джимми Бифф
 1948 —  / Blood on the Moon — ковбой (в титрах не указан)
 1948 — Три крёстных отца / 3 Godfathers — Уильям Кирни
  — Она носила жёлтую ленту / She Wore a Yellow Ribbon — второй лейтенант Росс Пеннелл
  — Фургонщик / Wagon Master — Сэнди Оуэнс, торговец лошадьми
 1950 — Рио-Гранде / Rio Grande — солдат Даниэль «Песчаный» Бун
  — Мартышкин труд / Monkey Business — репортёр
  — Ниагара / Niagara — таксист (в титрах не указан)
 1953 — Джентльмены предпочитают блондинок / Gentlemen Prefer Blondes — Уинслоу из олимпийской команды (в титрах не указан)
 1953 — Остров в небе / Island in the Sky — Ральф Хант, второй пилот
 1953 —  / Beneath the 12-Mile Reef — Грифф Райс
  — Серебряная жила / Silver Lode — Джонсон
  — Длинная серая линия / The Long Gray Line — Дуайт Эйзенхауэр
 1955 — Дом из бамбука / House of Bamboo — Джон (в титрах не указан)
 1955 — Мистер Робертс / Mister Roberts — Стефановски
  — Искатели / The Searchers — Брэд Йоргенсен
 1956 — Крутой маршрут / The Great Locomotive Chase — Уильям Бенсинджер
  —  / The River’s Edge — Чет
 1957 —  / Kiss Them for Me — лейтенант Чак Раундтри (в титрах не указан)
  — Два всадника / Two Rode Together — Орто Клегг
  — Осень шайеннов / Cheyenne Autumn — солдат Смит (в титрах не указан)
  — Шенандоа / Shenandoah — Дженкинс, солдат-мятежник
  —  / The Rare Breed — Эд Мэбри
 1966 —  / Alvarez Kelly — капрал Петерсон
  —  / The Way West — мистер Макби
  —  / The Devil’s Brigade — капитан Роуз
 1968 — Бандольеро / Bandolero! — Корт Хайджек
  —  / The Undefeated — Соломан Уэбстер
  —  / Dirty Dingus Magee — Чарльз Стюарт
  —  / Big Jake —  Доусон
 1971 —  / …continuavano a chiamarlo Trinità — святой отец
  —  / …E poi lo chiamarono il Magnifico — Святой Джо
  —  / Cahill U.S. Marshal — Хэнк
  —  / Take a Hard Ride — Дампер
  — Торговцы грёзами / Nickelodeon — Доби
  — Скачущие издалека / The Long Riders — Джордж Артур
  — Гремлины / Gremlins — мистер Андерсон
  — Маска / Mask — Рэд
  — Перекрёсток / Crossroads — бармен
  — Киты августа / The Whales of August — Джошуа Брекетт
 1987 — Черри-2000 / Cherry 2000 — Снэппи Том
  — Незаконно твой / Illegally Yours — Уолли Финнеган
  — Медвежатники / Breaking In — Шуз, игрок в покер
  — Назад в будущее 3 / Back to the Future Part III — посетитель салуна в 1885 году
 1990 — Изгоняющий дьявола 3 / The Exorcist III — Отец Канаван
  — Тумстоун: Легенда Дикого Запада / Tombstone — шериф (маршал) Фред Уайт
  — Ловец солнца / The Sunchaser — кассир

 Телевидение 
  — / Spin and Marty — Билл Бёрнетт (в 6 эпизодах)
 —1963 —  / Have Gun – Will Travel — разные роли (в 13 эпизодах)
 , 1962, 1963, 1965 —  / Wagon Train — разные роли (в 6 эпизодах)
 1959, 1960, 1965, 1967 — Бонанза / Bonanza — разные роли (в 4 эпизодах)
 1959, 1961—1963, 1965, 1967, 1968, 1971, 1974 — Дымок из ствола / Gunsmoke — разные роли (в 12 эпизодах)
  — Перри Мейсон / Perry Mason — рейнджер Фрэнк Дин (в 1 эпизоде)
 1961—1962 —  / Laramie — разные роли (в 4 эпизодах)
 1961, 1963 — Лесси / Lassie — разные роли (в 3 эпизодах)
  —  / The Shadow Riders — папаша Трейвен 
 —1988 —  / Crossbow — Матино (в 3 эпизодах)
  —  / Last Stand at Saber River — Джеймс Сэнфорд

 Библиография 

 Гарри Кэри-мл. Company of Heroes: My Life As An Actor in the John Ford Stock Company (1994), изд. Scarecrow Press ISBN 0-8108-2865-0
 Кристофер Марона. Colorado Cowboys (1996), изд. Westcliffe Publishers ISBN 1-56579-152-5 (предисловие)

 Примечания 

 Ссылки 
 Гарри Кэри-младший  на сайте soledadprod.com
 Гарри Кэри-младший  на сайте ''tvguide.com

Похороненные на Вествудском кладбище
Киноактёры США